Валоурун:

 Валоурун Второй — река в России, протекает в Тюменской области
 Валоурун Первый — река в России, протекает в Тюменской области